Канченджанґа — цей термін має кілька значень:
 Канченджанґа — третя за висотою вершина світу (після Евересту і K2), висота 8586 м над рівнем моря.
 Канченджанґа — національний парк та біосферний заповідник, розташований на північному заході штату Сіккім (Індія).
 Канченджанґа — індійський фільм Сатьяджита Рая, знятий у 1962 році.
 Канченджанґа — візуальний інструмент для швидкої розробки додатків для створення клієнтських додатків Java для використання з Postgres95.
 Канченджанґа — назва літака Boeing 707 авіакомпанії Air-India, що розбився 24 січня 1966 року на горі Монблан.